Liebichau ist der Name folgender Orte in Polen:

Lubiechów, Stadtteil von Wałbrzych (Waldenburg) in Niederschlesien
Lubiechów, Ortschaft in der Gmina Małomice (Mallmitz) in der Woiwodschaft Lebus
Lubichowo (Lubichow), Dorf und Gmina in der Woiwodschaft Pommern